Ноа Сајрус (8. јануар 2000) америчка је певачица, текстописац и глумица. Године 2016, објавила је свој дебитантски сингл Make Me (Cry). Сајрус је пето дете Билија Реја и Триш Сајрус-а и најмлађа сестра Трејси, Брандија и Мајли Сајрус. Нашла се на листи 30 најутицајнијих тинејџера 2017.

Дискографија

Спотови

Спољашње везе 

Рођени 2000.
Америчке певачице
Америчке поп певачице